La Coppa Davis 1953 è stata la 42ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 29 nazioni: 22 nella zona europea, 6 nella zona americana e l'India nella zona dell'est.

L'Australia ha battuto gli Stati Uniti nel challenge round che si è disputato al Kooyong Stadium di Melbourne in Australia dal 28 al 31 dicembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Semifinali

Challenge Round

Altri progetti

Collegamenti esterni

Tennis nel 1953
 1953